{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97201) - || 1999 XQ8 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97202) - || 1999 XJ11 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97203) - || 1999 XC15 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97204) - || 1999 XC20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97205) - || 1999 XA22 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97206) - || 1999 XE27 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97207) - || 1999 XV30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97208) - || 1999 XK33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97209) - || 1999 XM36 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (97210) - || 1999 XX36 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (97211) - || 1999 XY36 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (97212) - || 1999 XT38 || 7 december 1999 || Campo Catino || Campo Catino
|-
| (97213) - || 1999 XN40 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97214) - || 1999 XW41 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97215) - || 1999 XS45 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97216) - || 1999 XW47 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97217) - || 1999 XO48 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97218) - || 1999 XS48 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97219) - || 1999 XS49 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97220) - || 1999 XW49 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97221) - || 1999 XH50 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97222) - || 1999 XK50 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97223) - || 1999 XK51 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97224) - || 1999 XG52 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97225) - || 1999 XY53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97226) - || 1999 XC54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97227) - || 1999 XG54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97228) - || 1999 XW56 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97229) - || 1999 XS57 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97230) - || 1999 XE59 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97231) - || 1999 XG60 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97232) - || 1999 XO60 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97233) - || 1999 XJ61 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97234) - || 1999 XF62 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97235) - || 1999 XO69 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97236) - || 1999 XW75 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97237) - || 1999 XT77 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97238) - || 1999 XY79 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97239) - || 1999 XP81 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97240) - || 1999 XP84 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97241) - || 1999 XR84 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97242) - || 1999 XE88 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97243) - || 1999 XG90 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97244) - || 1999 XL90 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97245) - || 1999 XW92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97246) - || 1999 XX93 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97247) - || 1999 XC101 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97248) - || 1999 XO106 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97249) - || 1999 XT106 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97250) - || 1999 XW107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97251) - || 1999 XX107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97252) - || 1999 XY107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97253) - || 1999 XT108 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97254) - || 1999 XK112 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97255) - || 1999 XS114 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97256) - || 1999 XC115 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97257) - || 1999 XE115 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97258) - || 1999 XD116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97259) - || 1999 XF119 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97260) - || 1999 XG119 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97261) - || 1999 XT119 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97262) - || 1999 XT121 || 6 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97263) - || 1999 XC122 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97264) - || 1999 XB125 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97265) - || 1999 XM125 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97266) - || 1999 XS126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97267) - || 1999 XC127 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97268) Serafinozani || 1999 XD127 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97269) - || 1999 XB130 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97270) - || 1999 XK137 || 15 december 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (97271) - || 1999 XJ139 || 2 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97272) - || 1999 XH140 || 2 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97273) - || 1999 XZ140 || 2 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97274) - || 1999 XG142 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97275) - || 1999 XT142 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97276) - || 1999 XC143 || 14 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (97277) - || 1999 XJ144 || 15 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (97278) - || 1999 XM144 || 15 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (97279) - || 1999 XT144 || 6 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97280) - || 1999 XZ150 || 9 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97281) - || 1999 XD151 || 9 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97282) - || 1999 XQ152 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97283) - || 1999 XH155 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97284) - || 1999 XC159 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97285) - || 1999 XE161 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97286) - || 1999 XF162 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97287) - || 1999 XP163 || 8 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97288) - || 1999 XM164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97289) - || 1999 XR165 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97290) - || 1999 XK167 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97291) - || 1999 XL169 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97292) - || 1999 XQ172 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97293) - || 1999 XG175 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97294) - || 1999 XW177 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97295) - || 1999 XP178 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97296) - || 1999 XS179 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97297) - || 1999 XU180 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97298) - || 1999 XA181 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97299) - || 1999 XB181 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97300) - || 1999 XM183 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten